Carol (The Price of Salt) – powieść Patricii Highsmith wydana pierwszy raz w 1952 roku
 Carol – film fabularny z 2015 roku w reżyserii Todda Haynesa